Анджей Рей — староста лібуський.
 Анджей Рей — малогоський староста, правнук Миколая Рея.

Анджей
Сторінки зі списками однофамільців-тезок